Hegi steht für:
 Hegi, ein Quartier in Winterthur, Schweiz
 Schloss Hegi in Winterthur
 Hegi (Adelsgeschlecht)

Hegi ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Hegi (1774–1850), Schweizer Maler und Kupferstecher
 Friedrich Hegi-Naef (1878–1930), Schweizer Staatsarchivar, Privatdozent, Genealoge, Heraldiker und Burgenforscher.
 Gustav Hegi (1876–1932), Schweizer Botaniker

 Johann-Salomon Hegi (1814–1896), Schweizer Landschafts- und Genremaler sowie Zeichner und Karikaturist
 Oliver Hegi (* 1993), Schweizer Kunstturner
 Ursula Hegi (* 1946), deutsch-amerikanische Schriftstellerin